Mark Millar, amerikai képregényíró
 Mark Millar, skót labdarúgó